Николае Маня (11 марта 1954 — 15 декабря 2014) — румынский футболист, тренер и функционер. За свою игровую карьеру нападающий провёл 209 игр в высшем дивизионе. С декабря 2013 года он был президентом «Рапид Бухарест».

Карьера игрока

Клубная карьера 
Маня начинал карьеру в молодёжном составе «Рапид Бухарест» и в 1973 году перешёл в первую команду. 16 марта 1974 года он дебютировал в Дивизии А. В конце сезона команда была понижена в классе, но в следующем сезоне ей удалось вернуться. В то же время в 1975 году он выиграл кубок Румынии по футболу. В финале против «Университатя Крайова» Маня сделал дубль и принёс соей команде победу со счётом 2:1.

После возвращения в элиту команда Мани снова вылетела в конце сезона 1976/77. Тем не менее, «Рапиду» снова удалось вернуться в высший дивизион. В 1980 году он перешёл в другую столичную команду, «Стяуа». Там, однако, он не смог закрепиться и год спустя вернулся в «Рапид». В 1982/83 сезоне он со своим клубом выиграл Дивизию B и поднялся в Дивизию А. В последующие годы он также сменил амплуа, перейдя в полузащиту. Хотя он регулярно играл за клуб, его результативность заметно упала.

Летом 1987 года Маня покинул «Рапид» и перешёл в «Глория Бистрица» из Дивизии В. После трёх сезонов в 1990 году «Глория» наконец поднялась в высший дивизион. Сезон 1990/91 команда закончила на пятом месте, но Маня редко выходил на поле и закончил карьеру летом 1991 года.

Национальная сборная 
Николае Маня провёл свою единственную игру в сборной Румынии 2 июля 1976 года, это был товарищеский матч против Ирана.

Карьера тренера 
После окончания карьеры игрока Маня работал футбольным тренером. После четырёх лет на посту главного тренера «Униря Деж» в Дивизии B летом 1996 года он возглавил «Бихор» из Дивизии С. Он покинул клуб в начале апреля 1997 года, чтобы сменить Йона Думитру на посту тренера «Рапид Бухарест», который на тот момент играл в высшей лиге. Сезон 1996/97 он закончил в середине турнирной таблице и уступил пост Мирче Луческу.

Летом 1998 года Маня сменил Мирчу Неделку на посту тренера «Чахлэула». Его уволили в начале ноября 1998 года после восьми игр без побед, его заменил Виорел Хицо. В марте 1999 года он снова возглавил «Рапид Бухарест» и сделал вклад в победу в чемпионате Румынии. Когда клуб отстал от «Динамо Бухарест» Маня был уволен, его снова заменил Мирча Луческу, который и выиграл чемпионат в 1999 году.

С 2002 по 2005 год Маня тренировал молодёжную сборную Румынии, которую пытался вывести на чемпионат Европы. В сентябре 2005 года он стал преемником Георге Мульцеску, на посту тренера клуба Дивизии B, «Брашов». К концу года его сменил Корнел Цалнар.

В конце октября 2009 года Маня третий раз возглавил «Рапид Бухарест», заменив Виорела Хицо. В марте 2010 года он снова покинул клуб. В октябре 2010 года он стал преемником Лауренциу Регекампфа на посту тренера «Глория Бистрица», с которой он вылетел из высшей лиги в конце сезона 2010/11. Тем не менее, он вместе со своей командой сумел вернуться в элиту. В конце сезона 2012/13, однако, клуб снова был понижен в классе. Маня покинул «Глорию» и стал главным тренером «Корона Брашов». Однако был уволен после того, как начал 2013/14 сезон, заработав лишь одно очко в шести матчах. В декабре 2013 года он стал президентом клуба «Рапид Бухарест», в том же году клуб вылетел в Лигу II.

В октябре 2014 года Мане был поставлен диагноз рак печени поздней стадии. Он умер 15 декабря 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте romaniansoccer.ro
 Профиль на сайте labtof.ro

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Бухарест
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Глория» Бистрица
Футбольные тренеры Румынии
Тренеры ФК «Рапид» Бухарест
Тренеры ФК «Чахлэул»
Тренеры ФК «Университатя» Крайова
Тренеры ФК «Брашов»
Умершие от рака печени
Тренеры ФК «Глория» Бистрица